Middengolfzender Lopik
 Gerbrandytoren, abusievelijk bekend als zendmast Lopik